Ге́ндерное нера́венство — характеристика социального устройства, согласно которой различные социальные группы, в данном случае — мужчины и женщины, обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе.

Социальная этология гендера является безграничной областью для исследования установок, сексистских предрассудков, дискриминации, возникновения социальных ролей и норм.
Как и в случаях любых предрассудков, сексистские предубеждения ослабевают и уходят в прошлое, но латентная предубежденность остается. Тем не менее, при формировании психологического облика представителей гендерных групп устоявшиеся гендерные стереотипы не могут быть сброшены со счета: они часто выступают препятствием в достижении подлинного равноправия мужчин и женщин в обществе.

Гендерное неравенство в современном мире

Неравенство в отношении женщин 
Большинству женщин известно о существовании гендерных предрассудков, стереотипов, они уверены в том, что эти предрассудки в большей части затрагивают именно работающих женщин, что проявляется в более низкой заработной плате по сравнению с мужчинами.

Исследования и опросы показали, что мужчины занимают ведущие посты не только в политике, но и в любой другой сфере. В США лишь 20 % женщин занимают ведущие посты, в Великобритании — 21 %, в Китае — 31 %, в России — 42 %. Женщины занимают лишь 25 % технических должностей, владеют 6 % телестанций, занимают 5 % руководящих должностей в СМИ (по данным консалтинговой компании Grant Thornton). К тому времени как средняя женщина достигнет 60 лет, она заработает на $450000 меньше, чем мужчина, занимающий ту же должность. Также некоторые менее квалифицированные мужчины получают почти в два раза больше чем женщина.

Женщинам платят меньше даже тогда, когда они выполняют ту же самую работу, что и мужчины. Статистические данные министерства труда США за 1991 г. говорят сами за себя: женщины — компьютерные программисты получают 83 % от зарплаты программистов-мужчин, женщины — финансовые менеджеры — 67 % от того, что получают мужчины — финансовые менеджеры, зарплата женщин — учителей начальной школы составляет 89 % зарплаты учителей-мужчин, и т. д. Стартовая зарплата женщин обычно бывает меньше, чем стартовая зарплата мужчин, и это имеет долговременные последствия, потому что повышение зарплаты, как правило, выражается в процентах от начального уровня.

Неравенство в отношении мужчин 
Мужчины сталкиваются с дискриминацией, когда пытаются исполнять традиционно женские роли, такие как, например, воспитание детей.

Так, Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) и Энтони Пратканис (Anthony Pratkanis) отправили от лица мужчины и женщины абсолютно одинаковый письменный запрос о наличии вакансий для студентов колледжа дошкольного воспитания в 56 учреждений. На письмо от лица женщины почти половина центров была готова продолжить дальнейшее обсуждение предложения, в то время как на письмо от мужчины, только один из десяти ответов был аналогичным. Таким образом видно, что в такой работе как воспитание детей, люди традиционно склонны больше доверять женщинам нежели мужчинам, считая их более заботливыми, внимательными к чувствам других людей и менее агрессивными.

Существует много стереотипов о социальных нормах, которых должны придерживаться мужчины. Это и норма успешности/ статуса, и норма твердости (физическая, умственная, эмоциональная), и норма антиженственности. У мужчин иногда из-за сложности поддержания стандарта мужской роли может возникать стресс. Айзлер назвал его мужским гендерно-ролевым стрессом (МГРС).

Мужской гендерно-ролевой стресс — стресс, возникающий, когда мужчине трудно поддерживать стандарт традиционной мужской роли или он вынужден проявлять поведение, характерное для женской роли.

Влияние культурных норм 
Несмотря на врожденные физиологические отличия между мужчинами и женщинами, все же мы многими гендерными различиями обязаны социализации и культуре.

Культурные нормы значительно влияют на наши установки и поведение. Это легко можно проследить в ходе истории. За последние пятьдесят лет, гендерные роли и представления в мире резко изменились. Ещё в 1960-х годах в США некоторые высшие учебные заведения не принимали на учёбу женщин, а к концу века процент женщин получивших юридическое образование вырос на 40 %, также вдвое увеличилась доля замужних американок среди рабочего населения страны.
Элис Игли (Alice Eagly) в своей книге «Межполовые различия в социальном поведении» представляет теорию, в которой описывается механизм взаимодействия культуры и биологии.

Она говорит о том, что разные факторы, такие как, например биологические, и социализация в детстве являются причиной разделения труда между мужчинами и женщинами. Во взрослой жизни человека роли, отражающие межполовое разделение труда, становятся основой для гендерных различий. Женщины склонны исполнять роли, направленные на внимание и заботу к людям, а мужчины — где можно проявить свою физическую силу и лидерство.

В настоящее время гендерные стереотипы меняются достаточно с большой скоростью, и это дает надежду на уравнивание социальных позиций в деловой сфере мужчин и женщин.

См. также 
 Индекс гендерного неравенства
 Гендер
 Гендерная роль
 Гендерные исследования
 Равенство полов

Примечания

Литература 
  
 
 Воронцов Д. В. Гендерная психология общения. — Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008.
 
 Шевченко Л. А. Гендерная психология. Учебное пособие. — Харьков: ООО «МИТ», 2004
 

Гендерные исследования
Гендерная социология
Гендерная идентичность
Гендерные роли
Сексизм
Гражданские права и свободы